Schmölzer ist der Familienname folgender Personen:
 August Schmölzer (* 1958), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller
 Christian Schmölzer (* 1968), österreichischer Fußballtorhüter und Sportmanager
 Christoph Schmölzer (* 1962), österreichischer Ruderer und Zahnarzt
 Gabriele Schmölzer (* 1961), österreichische Juristin und Kriminologin
 Hilde Schmölzer (* 1937), österreichische Sachbuchautorin
 Jakob Eduard Schmölzer (1812–1886), österreichischer Komponist
 Philine Schmölzer (* 1998), österreichische Schauspielerin
 Reinhold Schmölzer (* 1983), österreichischer Jazzmusiker
 Sabine Schmölzer-Eibinger (* 1964), österreichische Germanistin